Résultats détaillés du double messieurs de l'édition 2012 de l'Open d'Australie.

Faits marquants

Parcours

Têtes de série

Wild cards (invitations)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double messieurs des Internationaux d'Australie

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Double messieurs de l'Open d'Australie
Tennis en Australie en 2012
Open Australie Double messieurs
Tennis en janvier 2012